Polskie pułki piechoty:
 52 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych – pułk piechoty polskiej okresu II RP

Niemieckie pułki piechoty:
 52 Pułk Piechoty im. von Alvenslebena (6 Brandenburski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 maja 1860; garnizony w 1914: Krosno Odrzańskie (Crossen) i Chociebuż (Cottbus); przydzielony do III Korpusu Armii Niemieckiej

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 52 Pułk Piechoty Austro-Węgier (–1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 52

Rosyjskie pułki piechoty:
 52 Wileński Pułk Piechoty (ros. 52-й пехотный Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego